McRaven est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1918-2007), militaire américain de l'US Air Force footballeur américain ;
 William H. McRaven (1955-), amiral américain, fils du précédent.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais